Grabovica ist der Name folgender Orte

in Bosnien und Herzegovina:
 Grabovica (Doboj)
 Grabovica (Kotor Varoš)
 Grabovica (Maglaj)
 Grabovica (Nevesinje)
 Grabovica (Olovo)
 Grabovica (Tomislavgrad)
 Grabovica (Vlasenica)
 Grabovica (Zavidovići)
 Grabovica Donja
 Grabovica Gornja
 Grabovica ist zudem der Name eines bei Stambulčić entspringenden Bachs, der bei Podgrab in die Prača mündet.

in Kroatien:
 Grabovica (Dvor)

in Montenegro:
 Grabovica (Šavnik)

in Serbien:
 Grabovica (Despotovac)
 Grabovica (Gornji Milanovac)
 Grabovica (Kladovo)
 Grabovica (Sjenica)